Die ITF Roller Open 2011 waren ein Tennisturnier für Damen in Petingen. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2011 und fand vom 18. bis 24. Juli 2011 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2011
Tennisturnier in Petingen